Voor de Eerste Kamerverkiezingen 2023 heeft Belang van Nederland een kandidatenlijst opgesteld. De Algemene Ledenvergadering van de partij stelde de lijst op 10 december 2022 vast. De lijst moet nog ingediend worden bij en definitief vastgesteld worden door de Kiesraad.

Lijst 
 Eric de Bie
 Ben Swagerman
 Harry Wijnschenk
 Grite Wymenga
 Ennio Senese
 Simone Juffermans
 Hans van Tellingen
 Tatjana Sormaz
 Arjan de Kok
 Yernaz Ramautarsing
 Marcus Rolloos
 Robert Pestman
 Robert Brunke
 Imke Emons
 Arjen Schuiling
 Roy van Aalst
 René Dercksen
 Johan Talsma
 Richard de Mos
 Olaf Ephraim
 Wybren van Haga

Referenties 

Belang van Nederland
Lijsten van Nederlandse politici